Селютина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Селютина, Евдокия Петровна (1914—1997) — одна из Первостроителей города Комсомольск-на-Амуре.
 Селютина, Ираида Яковлевна (род. 1945) — российский лингвист, доктор филологических наук.
 Селютина, Ирина Геннадьевна (род. 1979) — казахстанская теннисистка.
 Селютина, Любовь Семёновна (род. 1952) — российская актриса.
 Селютина, Татьяна Александровна (род. 2002) — российская волейболистка.